L'édition 2018 du tournoi de tennis de San José se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Mihaela Buzărnescu remporte l'épreuve en simple, Latisha Chan et Květa Peschke remportent celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait des Américaines Catherine Bellis, Coco Vandeweghe et Madison Keys, tête de série n°2, et des Russes Anastasia Pavlyuchenkova et Maria Sharapova, de l'Espagnole, tête de série n°1, Garbiñe Muguruza. Elles sont remplacées respectivement par Kateryna Bondarenko, Christina McHale, Magdalena Fręch, Heather Watson, Victoria Azarenka et Anna Blinkova.

Qualifiées pour les quarts de finale du tournoi en double, l'Américaine Sofia Kenin et la Biélorusse Aryna Sabalenka déclarent forfait à cause d'une blessure au dos de la Biélorusse.

Alors qu'elle mène d'un set face à Danielle Collins, la Biélorusse Victoria Azarenka abandonne en quart de finale au cours du deuxième set (0-3); elle invoque des problèmes au dos.

Lauréates 
La Roumaine Mihaela Buzărnescu bat en finale María Sákkari en deux sets (6-1, 6-0). Grâce à cette victoire, elle obtient le premier titre de sa carrière en simple.

La Taïwanaise Latisha Chan et la Tchèque Květa Peschke s'imposent en finale face à la paire composée des sœurs Kichenok (Lyudmyla et Nadiia). C'est leur premier titre en collaboration mais leur 31 et 30 titre respectif.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San José
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Événement sportif à San José (Californie)
San José
Tennis aux États-Unis en 2018
Sport en Californie en 2018
Sport aux États-Unis en juillet 2018
Sport aux États-Unis en août 2018
Tennis en juillet 2018
Tennis en août 2018